

Arquitectura 
En arquitectura, se llama saliente o saledizo, respecto de un muro, cualquier miembro que sobresale del paramento. Este puede ser alguno de los siguientes:

 Repisa, si se destina a sostener un busto o estatua o elemento equivalente.
 Ménsula, si tiene por objeto servir de apoyo a un arco, a un balcón o elemento similar. Puede ser lisa o decorada y puede adoptar distintas formas.
 Saledizo, propiamente dicho que es toda construcción apoyada en ménsulas como los balcones.
 Cartela o ménsula, que sostiene piezas de mucho vuelo.
 Modillón o pequeña cartela, para sostener una cornisa. Muy utilizados en el arte hispanomusulmán, en el románico y en el gótico. En el arte hispanomusulmán encontramos dos variedades de ellos: los modillones de rollos y los modillones de rollos encintados, visibles en la Mezquita de Córdoba.
 Canecillo o can, cabeza de viga que sobresale al exterior y soporta la cornisa; puede llevar esculpido algún mascarón.
 Mútulo, que es un modillón de forma cuadrangular.
 Zapata, ménsula para sostener una viga y pieza de madera sobre pie derecho.
 Imposta, el saliente prismático a modo de capitel rudimentario que se coloca sobre un machón o pilastra.
 Imposta corrida o corón o cincho, se denomina la faja saliente en el paramento exterior de un edificio que indica la división de los pisos.
 Cornisa, todo saliente corrido y lineal con molduras.
 Alero, el saliente del tejado.
 Aleta, la pieza que se coloca en los ángulos y rincones que resultan de montar un cuerpo menor sobre otro más ancho a fin de suavizar la línea quebrada resultante y llenar el hueco.
 Barbacanas, los saledizos en lo alto de las torres y en las cortinas (muros entre los torreones) de los castillos para la defensa de los mismos.
 Triforios y tribunas, ciertas galerías que están dispuestas en saledizo.

Mobiliario 

 Repisa, estante colocado como un saliente horizontal en los muros o paredes a modo de mueble complementario o soporte y fabricado en diferentes materiales.

Automoción 
 Saliente (automoción), la longitud de un automóvil, en la parte delantera y trasera, que se extiende más allá de la distancia entre ejes.

Referencias 

Elementos arquitectónicos